El Gran Premi d'Itàlia de motociclisme 2009 va ser el cinquè gran premi de la temporada 2009 de motociclisme. Es va disputar entre el 29 i el 31 de maig del 2009 al Circuit de Mugello, Itàlia.

Resultats MotoGP

Resultats 250cc

Resultats 125cc 

Itàlia